Тресса́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на схід від Парижа, 35 км на північний захід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 762 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1894,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Трессанж 
 Трессанж на сайті французького Національного інституту географії
 Трессанж на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трессанж на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трессанж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трессанж на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мозель